Cantagalo bezeichnet folgende Orte:

 Brasilien:
 Cantagalo (Minas Gerais)
 Cantagalo (Paraná)
 Cantagalo (Rio de Janeiro)
 Niterói-Cantagalo, Ortsteil von Niterói (Bundesstaat Rio de Janeiro)
 São Tomé und Príncipe:
 Cantagalo (Distrikt), Distrikt von São Tomé und Príncipe, sowie der gleichnamige Berg
 Cantagalo

Sonstiges:
 Cantagalo (Favela), Favela von Rio de Janeiro

Siehe auch:
 Cantagallo